Manuel Suárez peut désigner les personnalités suivantes :

  (1895-1936), joueur et entraîneur espagnol de football ;
  (né en 1972), joueur et entraîneur chilien de football ;
 Manuel Suárez Paz (1940-2012), joueur et entraîneur péruvien de football.